The Field, una obra de teatre de 1965 de John B. Keane
 The Field, exposició inaugural de la National Gallery of Victoria, de 1968
 The Field, una pel·lícula de 1990 basada en l'obra de John B. Keane
 The Field , una revista d'esports de camp publicada a Anglaterra des de 1853
 The Field, nom artístic d'Axel Willner, músic electrònic suec